David Jacobs peut désigner :

 David Jacobs (1888-1976), athlète britannique, médaillé d'or aux Jeux olympiques d'été de 1912 ; 
 David Jacobs (1939-), américain, scénariste, réalisateur et producteur de télévision ;
 David Jacobs, homme politique de l'Ontario ;
 David Jacobs, trampoliniste américain ;
 Davey Jacobs (1982-), joueur de cricket sud-africain ;
 David Michael Jacobs (1942-), historien et ufologue américain, spécialiste des abductions